Table des caractères Unicode U+E000 à U+EFFF.

Zone à usage privé (Unicode 1.1) () 
Les valeurs U+E000 à U+F8FF sont assignées pour les usages privés : aucun caractère n’y est officiellement défini.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
  Private Use Area, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (E000-EFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode
 U+F8FF

Notes et références 

00E00